Пчельников (Пчельникова) — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Пчельников, Владимир Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Пчельников, Игорь Владимирович (1931—2021) — советский и российский художник.
 Пчельников, Нестор Евгеньевич (1893—1983) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Пчельников, Никита Игнатьевич (1899—1970) — советский учёный-оружейник, академик.

Женщины 
 Пчельникова, Августа Андреевна (1830—1891) — русский литератор, детская писательница.

См. также 
 Пчельник
 Пчельное
 Пчельники